Татьяна Витальевна Аманжол (урожд. Бакатюк; род. 17 октября 1985) — казахстанская спортсменка, борец вольного стиля, чемпионка и призёр чемпионатов Азии, призёр Азиатских игр, участник двух Олимпийских игр.

Биография 
Четырёхкратная чемпионка Азии, неоднократный чемпион Казахстана, мастер спорта Республики Казахстан международного класса. 

Участница Олимпиады — 2008 в Пекине, занявшая 5 место.

На Олимпиаде — 2020 в Токио, заняла 12 место.

Выступает за Динамо Астана.

Ссылки 
 

Борцы по алфавиту
Борцы Казахстана
Борцы на летних Олимпийских играх 2008 года
Мастера спорта Республики Казахстан международного класса
Чемпионки Азии по борьбе
Борцы на летних Олимпийских играх 2020 года
Выпускники Казахской государственной академии физической культуры, спорта и туризма